Le Codex 059, portant le numéro de référence 059 (Gregory-Aland), ε 09 (von Soden), est un manuscrit du parchemin en écriture grecque onciale.

Description 
Le codex se compose de une folio. Il est écrit en deux colonnes, dont 19 lignes par colonne. Les dimensions du manuscrit sont 15 x 11 cm. Les paléographes datent ce manuscrit du  (ou ). 

Les est un manuscrit contenant fragment du texte du Évangile selon Marc 15,29-38. 

 Texte

Le texte du codex représenté type alexandrin. Kurt Aland le classe en Catégorie III. 

Le manuscrit a été examiné par Karl Wessely, Guglielmo Cavallo, et Pasquale Orsini. 

 Lieu de conservation 
Le codex fut divisé en deux parties: 059 et 0215. 
Il est actuellement conservé à la Österreichische Nationalbibliothek (Pap. G. 39779; Pap. G. 36112), à Vienne.

Liens internes 

 Liste des manuscrits du Nouveau Testament en onciales grecques

Références

Bibliographie 
 

Manuscrit du Nouveau Testament en grec
Manuscrit du IVe siècle
Manuscrit biblique du IVe siècle
Document conservé à la bibliothèque nationale autrichienne